Waterhen River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Waterhen River (Beaver River) in Saskatchewan
 Waterhen River (Manitobasee) in Manitoba